O Mosqueiro puede referirse a:

 O Mosqueiro (Ribadumia), lugar de la parroquia de Sisán, concello de Ribadumia.
 O Mosqueiro (Villar de Santos), lugar de la parroquia de Parada de Outeiro, concello de Villar de Santos.